Kaipionsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaipionsaari (ö, lat 63,06, long 27,33), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kaipionsaari (ö, lat 63,16, long 27,27), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar